Мерримак:
 Мерримак — река в Массачусетсе и Нью-Гэмпшире.
 Мерримак — округ в Нью-Гэмпшире.
 Мерримак — город в Нью-Гэмпшире.
 Мерримак — город в Висконсине.
 Мерримак — пригород Голд-Коста, Австралия.
 USS Merrimack (1855)